«Динамо» — пляжный футбольный клуб из Москвы. Двукратный финалист кубка России. Четырехкратный чемпион Москвы.

История
Решение об образовании команды по пляжному футболу «Динамо» было принято 21 февраля 2012 года в ходе собрания учредителей, в качестве которых выступали Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» и ряд частных инвесторов. Своим появлением клуб отчасти обязан сборной России по пляжному футболу, которая в 2011 выиграла чемпионат мира.

Клуб имеет свою спортивную базу в районе станции метро «Водный стадион». Там же проходят и некоторые матчи чемпионата и Кубка России.

В первые два года своего существования (2012 и 2013) клуб дважды выходил в финал Кубка России, где оба раза проигрывал столичному Локомотиву. Наивысшее достижение в чемпионате России - четвёртое место в 2013 году.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ПФК «Динамо»
 Профайл клуба на сайте Beach Soccer Russia
 Профайл клуба на сайте beachsoccer.ru

Пляжные футбольные клубы России
Спортивные клубы Москвы